Hopman Cup 2012, oficiálně se jménem sponzora Hyundai Hopman Cup 2012, byl 24. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastní se jej osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala naposledy v Burswood Dome v australském Perthu. V sezóně 2013 se stala novým dějištěm turnaje Perth Arena.

Hrálo se na tvrdém povrchu od 31. prosince 2011 do 7. ledna 2012, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž nazývá Oficiální mistrovství smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF).

Obhájcem titulu z roku 2011 bylo družstvo Spojených států amerických, které vyhrálo 23. ročník ve složení John Isner a Bethanie Matteková-Sandsová, když ve finále zdolalo Belgii 2:1.

Vítězem se stalo Česko , které reprezentovali Tomáš Berdych a Petra Kvitová. V sezóně 2012 pak Česko vyhrálo také Fed Cup a Davis Cup. Stalo se tak prvním státem v historii tenisu, kterému se podařilo získat dané tři týmové trofeje v jediném kalendářním roce.

XXIV. ročník 

Naposledy se soutěž konala v hale Burswood Dome.

Ženská tenisová asociace udělila za start osmi profesionálních tenistek pokutu v celkové výši 375 000 amerických dolarů, z toho za první (Wozniackou) a druhou (Kvitovou) hráčku světa suma činila sto tisíc dolarů. Pokuta byla uplatněna v souvislosti s porušením pravidel WTA, podle kterých nesmí tenistka startovat na exhibici v průběhu turnaje kategorie WTA Premier Tournaments, do které od sezóny 2012 povýšila ženská část Brisbane International. Celou částku uhradili organizátoři turnaje.

Caroline Wozniacká se stala 24. světovou jedničkou, která na turnaji startovala. Ve třetím zápase základní skupiny proti České republice se ve dvouhře utkala se světovou dvojkou Petrou Kvitovou, jíž podlehla po setech 6–7(4–7), 6–3 a 4–6.

Ve finále XXIV. ročníku Česko porazilo Francii 2:0 a získala Hopmanův pohár, poprvé od roku 1994.

Účastníci

Nasazené týmy 
O nasazení týmů rozhodli ředitel turnaje Paul McNamee, Rob Casey a Geoff Masters.

  Česko – Petra Kvitová a Tomáš Berdych  (vítěz)
  Francie – Marion Bartoliová a Richard Gasquet (finále)
  Španělsko – Anabel Medinaová Garriguesová a Fernando Verdasco (základní skupina)
  Spojené státy americké – Bethanie Matteková-Sandsová a Mardy Fish (základní skupina)

 Nenasazené týmy 
  Dánsko – Caroline Wozniacká a Frederik Nielsen (základní skupina)
  Austrálie – Jarmila Gajdošová a Lleyton Hewitt (základní skupina)
  Bulharsko – Cvetana Pironkovová a Grigor Dimitrov (základní skupina)
  Čína – ''Li Na a Wu Ti (základní skupina)

Skupina A

Pořadí

Česko vs. Bulharsko

Spojené státy americké vs. Dánsko

Dánsko vs. Bulharsko

Česko vs. Spojené státy americké

Česko vs. Dánsko

Spojené státy americké vs. Bulharsko

Skupina B

Pořadí

Francie vs. Čína

Austrálie vs. Španělsko

Španělsko vs. Čína

Austrálie vs. Francie

Austrálie vs. Čína

Francie vs. Španělsko

Finále

Česko vs. Francie

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Hopman Cup – oficiální stránka

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2012